Antoni Tomàs (Llucmajor,  - Palma, 1524), agermanat llucmajorer impulsor de la Revolta de les Germanies.
 Antoni Tomàs i Pastor (Llucmajor, 1867 - Palma, 1936), historiador i eclesiàstic mallorquí.